Бокшай:
 Бокшай, Иосип Иосипович (1891—1975) — советский украинский художник.
 Бокшай, Алекса (1911—2007) — чехословацкий футболист.

См. также 
 Об исчезнувшем крымском селе Бокшай — в статье Народное.